Лучинский — фамилия.

 Лучинский, Александр Александрович (1900—1990) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Лучинский, Андрей Владимирович (1929—2004) — советский и российский физик.
 Лучинский, Георгий Авксентьевич (XIX век) — русский историк, автор статей в ЭСБЕ.
 Лучинский, Николай Дмитриевич (1899—1983) — конструктор земледельческой техники.
 Лучинский, Пётр Кириллович (род. 1940) — молдавский политик, второй президент Молдавии (1996—2001).
 Лучинский, Юрий Михайлович (род. 1952) — российский политик, юрист.

 Чумбаров-Лучинский (1899—1921) — русский революционер, поэт и публицист времён Гражданской войны.